Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Claro Open Colsanitas) van 2019 vond plaats van maandag 8 tot en met zondag 14 april 2019 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Australische Astra Sharma speelde in beide finales. Op zaterdag won zij samen met landgenote Zoe Hives de dubbelspeltitel; op zondag verloor zij de enkelspelfinale van de zeventienjarige Amerikaanse Amanda Anisimova

Enkelspel 
Titelverdedigster Anna Karolína Schmiedlová was het vierde reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Letse Jeļena Ostapenko strandde al in de eerste ronde.

Het zesde reekshoofd, de zeventienjarige Amanda Anisimova uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Australische Astra Sharma in drie sets. Anisimova wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure verloor haar openingspartij van de titelverdedigster.

De Nederlandse Bibiane Schoofs had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd. Daar bereikte zij de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

De als eerste geplaatste titelhoudsters Dalila Jakupović en Irina Chromatsjova hadden zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens oogletsel van Jakupović.

Het ongeplaatste Australische duo Zoe Hives en Astra Sharma kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, wegens afmelding van het Colombiaanse wildcard-team Arango/Osorio Serrano (wegens enkelblessure van Arango). Hives en Sharma wonnen het toer­nooi – in de op zaterdag 13 april gespeelde finale versloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Amerikaanse koppel Hayley Carter en Ena Shibahara in twee sets. Het was voor beiden de eerste WTA-titel van hun loopbaan.

De Belgische Ysaline Bonaventure speelde samen met Jacqueline Cako uit de Verenigde Staten. Zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

De Nederlandse Bibiane Schoofs en Conny Perrin (Zwitserland) hadden een vrijstelling voor de eerste ronde gekregen, wegens de afmelding van Jakupović en Chromatsjova. In de tweede ronde verloren zij evenwel van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bogota 2019
Bogota